ZWG steht für:
 Zwicky-Katalog von Galaxien und Galaxienhaufen, siehe Catalogue of Galaxies and of Clusters of Galaxies
 Zentrale Weg- und Geschwindigkeitserfassung bei der Eisenbahn

Abkürzung